Krasieniec Zakupny
 Krasieniec Stary

Zobacz też 
 Krasiniec